Суперкубок Ірану з футболу 2005  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 серпня 2005 року між чемпіоном Ірану клубом Фулад та володарем кубка Ірану клубом Зоб Ахан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2005
Іран
Серпень 2005
2005 в Ірані